Saulė – divinità solare della mitologia baltica
Saule – stazione ferroviaria a Valka, a 154,9 km da Riga

Onomastica
Saule – variante del nome proprio di persona Saul
Saulė – nome proprio femminile lituano

Persone
Saule – cantante belga

Pagine correlate
 Saules